Сугихара — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сугихара, Арата (1899—1982) — японский дипломат и государственный деятель, директор Управления национальной обороны Японии (1955).
 Сугихара, Тиунэ (1900—1986) — японский дипломат.